Мамедхан Мамедханов (; 1884, село Кочахмедли, Елизаветпольская губерния — 1938, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский общественный и политический деятель. Председатель Исполнительного комитета Карягинского уезда.

Биография 
Мамедхан Мамедхан оглу Мамедханов родился 1884 года в крестьянской семье в селе Кочахмедли Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии. Учился в русско-татарской школе в Каргабазаре. В 1902 году приехал в Баку и поступил работать учеником слесаря на нефтяной промысел Манташева в Балаханах. В 1904 году вступил в РСДРП. В конце 1905 года избран членом Бакинского совета. Активно участвовал в работе Союза нефтепромышленных рабочих. В 1914 и 1917 гг. вёл революционную работу среди крестьян Карягинского уезда.
 1917 году — в Красной Гвардии
 1918 году — на подпольной работе (Мугань)
 1919 году председатель Нагорно-Карабахского подпольного комитета РКП(б)
 1920 году на советской, партийной работе
 12 февраля 1920 году член ЦК КП(б) Азербайджана
 1921 году уполномоченный ЦК КП(б) Азербайджана в уезде
 1922 году председатель Исполнительного комитета Карягинского уездного Совета (Азербайджанская ССР)
 1924 году председатель Исполнительного комитета Кубинского  уездного Совета
 1926 году председатель СНК Нахичеванской АССР
Мамедхан Мамедханов расстрелян 8 февраля 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 29 декабря 1956 года, посмертно.

Награды 
 орден Красного Знамени Азербайджанской ССР

Комментарии

Литература 
 Чингизоглы А. Кочахмедли и кочахмедлинцы. — Баку: Мутарджим, 2012. — 244 c.

Ссылки 
 Мамедханов Мамедхан Мамедхан оглы
 Мамедханов Мамедхан Мамедхан оглы (1884)

Председатели районных исполкомов Азербайджанской ССР
Члены ЦК КП Азербайджана
Министры Нахичеванской АССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Азербайджанской ССР
Казнённые в 1938 году
Казнённые революционеры
Посмертно реабилитированные в СССР